ISO 3166-2:BJ — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Бенину. Стандарт охватывает 12 департаментов Бенина. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Бенина — BJ и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно названию департамента. Геокоды департаментов Бенина являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BJ, присвоенного Бенину в соответствии со стандартами ISO 3166.

Геокоды Бенина 
Геокоды 12 департаментов административно-территориального деления Бенина.

Геокоды пограничных Бенину государств 
 Буркина-Фасо — ISO 3166-2:BF (на севере),
 Нигер — ISO 3166-2:NE (на севере),
 Нигерия — ISO 3166-2:NG (на востоке),
 Того — ISO 3166-2:TG (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Бенина

Ссылки 
 Геокоды Бенина 

2:BJ
 
Списки:Бенин